Åsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åsgöl (Algutsboda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (12,2 ha)
Åsgöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (1,2 ha)
Åsgölen, Småland, sjö i Vaggeryds kommun,  (5,6 ha)
Åsgölen, Östergötland, sjö i Linköpings kommun,  (3,05 ha)

Se även
Åsagöl
Åsegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn